Gallring kan syfta på:

Gallring (skogsbruk) – att avverkar vissa träd i ett bestånd men låter majoriteten stå kvar
Gallring (arkiv) –  material i ett arkiv förstörs av olika anledningar
Gallring (museiföremål) – rensar ut föremål ur en museisamling